Зайн ад-дин Али Кучук ибн Бегтегин (1145—1168) — основатель династии Бегтегинидов.

Али Кучук - туркмен по происхождению, был ближайшим сподвижником и полководцем мосульского эмира Имад ад-Дин Занги. В 1144 году Занги сделал Али Кучука наместником Мосула, а в 1145 году поручил ему управление Эрбилем и дал во владения курдские земли вокруг этого города. Впоследствии сыновья Занги, Гази I и Махмуд, прибавили к его княжеству ещё Синджар и Харран. До самой смерти Али Кучук оказывал большое влияние на политическую жизнь Мосула, в 1149 году он обеспечил приход к власти нового эмира - Саифа ад-Дин Гази I.

Литература 
 Бегтегиниды на сайте «Руниверс»

Персоналии:История Ирака
Бегтегениды